Кочубей Василь Васильович (пом. 1743) — полковник полтавський Війська Запорозького.
 Кочубей Василь Васильович (1883–1960) — предводитель дворянства пирятинського повіту, член IV-ї Госдуми РІ від Полтавської губернії.
 Кочубей Василь Васильович (1892–1971) — ад'ютант гетьмана УД П.Скоропадського, військовий діяч (1917–1918).